Egholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Egholm (Agersø Sogn) – en ø, en bebyggelse og et ejerlav i Agersø Sogn, Slagelse Kommune
 Egholm (Bågø Sogn) – et areal i Bågø Sogn, Assens Kommune
 Egholm (Gørløse Sogn) – en bebyggelse i Gørløse Sogn, Hillerød Kommune
 Egholm (Horslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Horslunde Sogn, Lolland Kommune
 Egholm (Herritslev Sogn) – er en avlsgård under Aalholm på Lolland i Herritslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Egholm (Limfjorden) – en ø i Vesterkær Sogn, Aalborg Kommune
 Egholm (Marstal Sogn) – et ejerlav i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Egholm (Odder Sogn) – en bebyggelse i Odder Sogn, Odder Kommune
 Egholm (Sæby Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Sæby Sogn, Lejre Kommune
 Egholm (voldsted) – et voldsted ved Lindenborg Å, Rebild Kommune
 Egholm Festival - en musikfestival på øen Egholm (Limfjorden) ved Aalborg

Se også 
 Lille Egholm
 Store Egholm